Nuevo Porvenir kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Porvenir, La Trinitaria, 
 Nuevo Porvenir, Ixtapa, 
 Nuevo Porvenir, Guanajuato, Celaya, 
 Nuevo Porvenir, Sitalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar